

Geografia 
 Tel – comune dell'Azerbaigian
 Tel – frazione del comune italiano di Parcines, in Trentino-Alto Adige
 Tel Aviv – città israeliana sulla costa del Mar Mediterraneo
 Tel Dan – antica città e sito archeologico di Israele

Sigle 
 Technology Enhanced Learning – in e-learning, insieme dei possibili modi di usare le ICT per arricchire, migliorare, ottimizzare il processo di apprendimento, favorendo i differenti stili e ritmi di apprendimento e offrendo agli studenti flessibilità in termini di studio
 The European Library – Biblioteca Europea
 Trasportatore Elevatore Lanciatore – veicolo militare usato per il trasporto e il lancio di missili

Codici 
 tel – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua telugu

Informatica 
 .tel – dominio di primo livello generico

Altro 
 Tel – abbreviazione della costellazione del Telescopio
 Tel. – abbreviazione per Telefono, o telecomunicazioni in generale
 TEL – Abbreviazione per piombo tetraetile